Джунусов — фамилия; имеет женскую форму Джунусова.
 Джунусов, Мажит (1917—1945) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Джунусов, Макай (1905—1984) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Актюбинского областного комитета ВКП(б).
 Джунусов, Ниеткали (1904—1965) — Герой Социалистического Труда.